Красные евреи () — легендарный еврейский народ, который упоминается в фольклорных источниках средневековой Германии. Вера в существование красных евреев сохранялась примерно до 1600 года. Согласно этим источникам, они представляли собой величайшую угрозу христианскому миру и должны были вторгнуться в Европу во время «великой скорби», за которой должен последовать конец света.

Ряд средневековых авторов в разное время отождествлял красных евреев с гуннами, монголами, турками и татарами (последней точки зрения придерживался, в частности, Мартин Лютер).

Исследователь Эндрю Колин Гоу, изучавший оригинальные немецкие источники о красных евреях, пришёл к выводу, что данная легенда могла возникнуть на основе совмещения трёх элементов: библейских пророчеств о Гоге и Магоге, сказании о десяти потерянных коленах Израилевых и эпизоде из Александриды, в котором Александр Македонский запирает целый народ язычников за огромной стеной на территории Кавказа.

Кевин Алан Брук предположил, пусть и не сумел убедительно доказать, что легенда о «красных евреях» основана на воспоминаниях о хазарах, которые в труде IX столетия «Expositio in Matthaeum Evangelistam» представлены как гуннские потомки Гога и Магога. Другие средневековые источники рассматривают возможную связь потерянных колен с принятием хазарами иудаизма. Рыжие волосы — черта, ассоциируемая в средневековой Германии с дьяволом и, возможно, ставшая источником термина «красные евреи».

Было распространено множество теорий, интерпретирующих подъем османского гегемона в контексте легендарных красных евреев. Идумейское отождествление было сделано в Хронографии Георгия  Синкелла, которое было завершено Феофаном Исповедником в 808 году. Мартин Буцер и Филипп Меланхтон утверждали, что красными евреями были мусульмане.

См. также 
 Антисемитизм
 История евреев в Германии
 Агасфер
 Неподтверждённые или вымышленные иудейские государства

Примечания

Библиография 
 Gow, Andrew C. The Red Jews: Antisemitism in an Apocalyptic Age, 1200-1600. Brill, 1994.

Ссылки 
 Vom Mythos der Roten Juden - статья  Der Standard, 8 января 2012 года (нем.).

Фольклор Германии
История евреев Германии
Антисемитские клише
Антисемитизм в Германии
Мифические народы
Средневековые легенды
Хазары